
Die 48.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1997 in München, Deutschland, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Junioren

U 23

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1997
Radsportveranstaltung 1997
Radsportwettbewerb in München